Misterios de Alfred Hedgehog es un programa de televisión francocanadiense. Cuenta con tres animales antropomórficos como los que resuelven misterios.

Personajes

La familia Hedgehog 
 Alfred es el personaje principal de la serie, y uno de los tres personajes que aparecen en cada episodio. Sus ojos son verdes y su equipo principal es un blanco de manga larga cubiertos en una camiseta azul con el color crema cultivos de caqui. Él es un joven detective que lleva un dispositivo Teléfono inteligente llamado Detectaberry. Con la ayuda de sus amigos y familiares, que utiliza estas pistas para resolver misterios, la mayoría de los cuales tienen algo que ver con el mundo natural o de la ciencia. Su eslogan principal en la mayoría de los episodios es decir, "Esto es serio misterioso".
 Lily es la hermana menor de Alfred.
 Alicia Hedgehog es la madre de Alfred y Lily. Lleva una cola de caballo atada en una diadema y es dueño de la casa de la familia Hedgehog. Ella también se llama la señora "H" por los mejores amigos de Alfredo.
 Ryan Hedgehog es el padre de Alfred y Lily. Se desempeña como apicultor y se encuentra como un misterio resuelto.

Amigos mejores Alfred 
 Camille Wallaby es amable y generosa, pero a veces agresivo.
 Milo Skunk tiene un imaginación muy viva

La Familia Wallaby 
 Madeline es la hermana mayor de Camille
 Helena Wallaby no se ve en la serie, pero se menciona por su hija joven, Camille, en las episodios.

La familia Payne 
 Cynthia Payne es un antagonista menor. Es cruel, arrogante, mal, sádico, y fea. Como una porrista, ella gusta usar pompones naranja . También es un adorador de Ricardo y Razzy.
 Diana Payne es la madre de Cynthia. Lleva de color rosa en algunos episodios. Corre un recaudador de fondos mezclado con un paseo en tobogán inflable y manicura con ella en el episodio llamado "Está lloviendo peces!"

La Familia Rusard 
 Daniel Rusard es un zorro, y es un maestro de Gnarly Woods, de la Academia. Él es un personaje secundario en la serie. Tiene ojos verdes, pelo naranja, y se ve a menudo con un chaleco azul sobre una camisa blanca. A menudo es el coordinador de la escuela y otros eventos en la comunidad. Él tiene muchos hijos. Hacia el final de "ojos brillantes", se le ve tocando una flauta para atraer a las luciérnagas.

Escenario 
 Hedgequarters: le sete de Alfred.

Series de televisión animadas
Series de televisión de Francia
Series de televisión de Canadá
Series dobladas al español en Venezuela
Series dobladas al español en España